Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 odbywało się między 24 lipca a 4 sierpnia w hali Tokyo International Forum. O 14 kompletów medali walczyło 194 zawodników (98 mężczyzn i 96 kobiet). W programie olimpijskim w podnoszeniu ciężarów zaszła jedna zmiana w porównaniu z poprzednimi edycjami: usunięto rywalizację mężczyzn w wadze koguciej (do 56 kg).

W tabeli medalowej najlepsi okazali się reprezentanci Chin, którzy zdobyli siedem złotych medali i jeden srebrny.

Reprezentanci Polski nie zdobyli żadnego medalu.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020